Опасность — многозначное слово.

 Опасность — вероятность, возможность того, что может произойти какое-то нежелательное событие.
 Опасность — нуаровый триллер режиссёра Джона Стёрджеса, вышедший на экраны в 1953 году.

См. также 
 Риск (значения)
 Hazard